

Linhas ferroviárias 
 Linha Rosa (Metro de Chicago) — linha do Metro de Chicago
 Linha G (Metro do Porto) — em projeto

Outros 
 Linha da Rosa Arago

Desambiguações de transporte